Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic  2008 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (Qualificato)
 Gō Soeda (ultimo turno)
 Pablo Cuevas (ultimo turno)
 Kevin Kim (ultimo turno)

 Sam Warburg (primo turno)
 Joseph Sirianni (primo turno)
 Rik De Voest (Qualificato)
 Andrej Golubev (ultimo turno)

Qualificati 

 Robert Kendrick
 Somdev Devvarman

 Rik De Voest
 Ramón Delgado

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2008
ATP Tour 2008